HLL est un sigle qui peut désigner :
 habitation légère de loisirs, en France, une construction à usage non professionnel, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière ;
 HyperLogLog, un algorithme probabiliste de dénombrement d’éléments uniques dans un ensemble.